Cloudy Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cloudy Mountain (Kenai Peninsula Borough, Alaska)	
 Cloudy Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska)	

Siehe auch:
 Cloud Mountain